

Outil 

 Passepartout (ou « passe-partout »), en serrurerie : clé permettant d'ouvrir plusieurs serrures
 Passe-partout, en encadrement : outil permettant de laisser un espace entre le sujet à encadrer et le cadre
 Scie passe-partout : outil surtout destiné à découper de gros morceaux de bois

Personnage 

 Passe-Partout : personnage incarné par André Bouchet dans le jeu télévisé Fort Boyard (nain chargé de porter des clefs).
 Jean Passepartout : personnage du roman Le Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne (1873)
 Passe-Partout : personnage incarné par Marie Eykel et Élodie Grenier dans Passe-Partout (émission de télévision)
 Passe-Partout : personnage de bandit, dans le roman « Mémoires d'un âne », de la comtesse de Ségur (1860).

Divers 

 Passe-Partout : émission de télévision québécoise pour enfants
PassePartout : un service de transport pour personnes à mobilité réduite dans le canton de Fribourg en Suisse
 Passe-Partout : un hebdomadaire belge gratuit
 Dans la série de bande dessinée Scrameustache, le nom du vaisseau spatial le plus souvent utilisé

Voir aussi